Le Grand Combat est un film réalisé par Bernard Roland (1942) ;
 Le Grand Combat est une histoire de la série de bande dessinée Lucky Luke (1952) ;
 Le Grand Combat est une histoire de la série de bande dessinée Tif et Tondu (1967) ;
 Le Grand Combat est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica (2006) ;
 Le Grand Combat est un court-métrage réalisé par Jean-Nicolas Rivat (2012) ;